Hannibal steht für:

 Hannibal (Name), ein Familienname und männlicher Vorname
 Hannibal (Computerspiel), ein Strategiespiel
 Hannibal (Lokomotive), Dampflok-Typ der Friedrich Krupp AG
 Hannibal (Nordstadt), Wohnkomplex in Dortmund
 Hannibal (Dorstfeld), Wohnkomplex in Dortmund
 Hannibal (Stuttgart), Wohnsiedlung im Stuttgarter Stadtteil Asemwald
 HannibaL, Studienmodell der Medizinischen Hochschule Hannover
 Hannibal-Verlag in Höfen in Tirol, Österreich
 Unternehmen Hannibal, militärische Aktion der Kriegsmarine 1945
 Zeche Hannibal, Bergwerk in Bochum
 Hannibal (Netzwerk), ein Netz rechtsextremer Prepper
 Hannibal, eine Felsformation in den Urner Alpen, siehe Sidelen-Hütte #Trivia

Literatur:
 Hannibal (Grabbe), Theaterstück von Christian Dietrich Grabbe (1835)
 Hannibal (Roman), Roman von Thomas Harris (1999)

Filme:
 Hannibal (1959), italienischer Historienfilm
 Hannibal (2001), Romanverfilmung von Ridley Scott
 Hannibal – Der Albtraum Roms, britischer Fernsehfilm (2006)
 Hannibal (Fernsehserie), US-amerikanische Psychothriller-Fernsehserie (2013–2015)

Hannibal ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hannibal (Missouri), im Marion und im Ralls County
 Hannibal (New York), im Oswego County
 Hannibal (Ohio), im Monroe County
 Hannibal (Wisconsin), im Taylor County

Siehe auch:
 Annibale
 Hannibal-Direktive
 Hannibalsson